Meermann steht für:
 Meermann (Galeone) (Polnisch Wodnik), eine polnische Galeone von ca. 1623, die um 1629 in der Kaiserlichen Flotte Wallensteins diente 
 Meermann und Chamartin, eine ehem. deutsch-spanische Projektentwicklungsgruppe, jetzt BUWOG
 ein selten genutztes Synonym für Wassermann (Mythologie)

Meermann ist der Familienname folgender Personen:
 Arnold Meermann (1829–1908), deutscher Maler und Illustrator 
 Dorothea Meermann (1547–1619), Opfer der Hexenprozesse in Bernau
 Hedwig Meermann (1913–2000), deutsche Politikerin
 Josef Meermann (1862–1938), Mitgründer des Kaufhauses Cramer & Meermann, siehe Cramer & Meermann 

Siehe auch:
 Meerman
 Merman